

Сариоба — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Сариоба — станційне селище, Аршалинський район, Акмолинська область